Onishi steht für:
 eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Gunma, eingemeindet nach Fujioka (Gunma)

Ōnishi steht für:
 eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Ehime, eingemeindet nach Imabari

Ōnishi ist der Familienname folgender Personen:
 Akiyo Ōnishi (* 1978), japanische Marathonläuferin
 Ōnishi Hajime (1864–1900), japanischer Philosoph
 Hiroshi Ōnishi (1961–2011), japanischer Maler und Hochschullehrer

 Kōji Ōnishi (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Ōnishi Kyojin (1919–2014), japanischer Schriftsteller
 Masayuki Ōnishi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Ryotaro Onishi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Shōgo Ōnishi (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Shōtarō Ōnishi (* 1978), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Tadao Ōnishi (1943–2006), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Takashi Ōnishi (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Ōnishi Takijirō (1891–1945), japanischer Admiral
 Takuya Ōnishi (* 1975), japanischer Astronaut
 Yōhei Ōnishi (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yuka Ōnishi (* 1968), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Yūki Ōnishi (* 1996), japanischer Fußballspieler